es un personaje ficticio del anime y manga Fullmetal Alchemist.

Anime 
Izumi Curtis es una alquimista que de joven estudió con Dante. Sin embargo, dejó la casa donde esta vivía porque vio que si permanecía allí no podría usar la alquimia aprendida para ayudar a los demás. No rompió, en cualquier caso, el contacto con su maestra.

Se casó con Sigu Curtis, que regenta una carnicería en Dublith. Debido a complicaciones, se vio obligada a abortar al hijo que iban a tener. Sigu no la culpó por ello, pues era la vida del niño, o la de ella; sin embargo, Izumi decidió ir en contra de las prohibiciones, e intentó resucitar al niño mediante alquimia humana. Naturalmente no lo consiguió, y el ser que creó era deforme y sin alma, que entregó a la Puerta cuando aún estaba vivo. Este niño sería el homúnculo Wrath. Además, el peaje que pagó a la Puerta de la Verdad fueron algunos de sus órganos internos, dejándola imposibilitada para tener hijos, y haciéndole vomitar sangre a menudo, en especial durante la lucha. El tema de lo que hizo se volvió tabú en su casa. A raíz de esto puede usar alquimia sin dibujar un círculo, como todo el que ha visto el interior de la Puerta de la Verdad. Desde esto, toma unas medicinas que su maestra Dante le prepara.

Durante un viaje con su marido en 1909 (CS), ayudó a la gente de Rizenbul a reparar un dique frente a un río que podía desbordarse, y los hermanos Elric le pidieron que los tomara de discípulos. Ella quiso negarse, pero al ver las caras suplicantes y decididas de ellos, los aceptó. Realizó un entrenamiento de un año con ellos, siguiendo una filosofía muy particular: no sólo les enseñó a hacer alquimia, sino también, a luchar y a valerse por sí mismos sin necesidad de ella. Los Elric intentaron resucitar a su madre a pesar de que Izumi les había dicho que estaba terminantemente prohibido.

No volvió a verlos hasta 1915 (CS), cuando la situación había cambiado ya mucho. Aunque se enfadó mucho con ellos por venderse a los militares y realizar alquimia humana, acaba perdonándoles, porque entiende que intentaron resucitar a su madre por el mismo motivo que ella a su hijo.

Tras la aparición de Wrath, ella lo acoge en su casa, pero empieza a sospechar de la procedencia del niño, que finalmente confirma al volver al sitio donde realizó la transmutación humana fallida, la isla del lago. A pesar de saberlo, cuando es raptado por Frank Archer va a rescatarlo al Cuartel del Sur, llevándolo luego a la isla.

Más tarde irrumpe en la guarida de Greed para rescatar a Alphonse, y en el Cuartel de Central buscando a King Bradley junto a Ed.

Al final de la serie se ve cómo va a Rizenbul con Sigu y Mason para ver al reaparecido Alphonse.

Manga 
Su historia es más simple aquí: intentó hacer alquimia humana para dar vida a su hijo, pero aunque falló, creando un ser deforme y perdiendo algunos órganos internos, no por ello dio vida a un homúnculo, pues en el manga, estos son creados exclusivamente por Father. Se desconoce quien fue su maestro, puesto que Dante es un personaje exclusivo del anime. Se dice que ella entrenó en las montañas de Briggs y se hizo conocida en esa zona como una misteriosa mujer que derrotó animales y oficiales de la zona. 

Ayuda a los Elric a recuperar el cuerpo de Alphonse, aunque no llegan a nada concreto. Sólo averiguan que Al ha de recuperar las memorias de cuando vio la Puerta de la Verdad. Más adelante en la historia se explica según una conversación entre Pride y Father que pueden usar a Izumi, Edward, Alphonse y Hohenheim como sacrificios principales para sus planes. Reaparece hasta que tiene un encuentro con Hohenheim y este al parecer le habla sobre la verdad Xerves, Father, los homúnculos y la piedra filosofal. En la misma conversasión Hohenheim usando alquímia de Xing la ayuda a controlar sus hemorragias producidas por la pérdida de sus órganos. Sabiendo esa información se une llevando consigo a su esposo a la batalla en Central, ella y su esposo ayudan a los Armstrong a derrotar al poderoso homúnculo conocidó como Sloth.

Conquistador de Shamballa 
No aparece explícitamente, pero se ve que definitivamente murió en algún momento de 1917 (CS), tras dos meses de no poder moverse, dado su estado interior. Winry va a Dublith a visitar su tumba, y encuentra allí a Wrath, que finalmente parece haber reconocido a Izumi como su madre, y no a Sloth. Se vuelve a ver a Izumi fugazmente cuando Wrath llega a la puerta, y el espíritu de su verdadera madre sale a recibirle.

Curiosidades 
Izumi y Sigu aparecen antes de encontrarse con los hermanos Elric: cuando Winry llega a Central para el 16º cumpleaños de Ed, se les ve mirando un mapa en la estación de tren, a la izquierda, y luego irrumpen en el hospital donde estaba Ed poco después de que se vaya.
En Fullmetal Alchemist Brotherhood aparecen en el episodio 9 observando un mapa al igual que lo hace en el manga en los primeros episodios. (En esos episodios no se sabía como era ella realmente)

Personajes de Fullmetal Alchemist
Alquimistas ficticios

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Izumi Curtis